Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji Topshelf Open 2015 nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byl třetí nasazený Roberto Bautista Agut ze Španělska, který v 2. kole nestačil na rumunského tenistu Mariuse Copila.

Vítězem dvouhry se stal nenasazený Francouz Nicolas Mahut, který si ve finále poradil s belgickou turnajovou dvojkou Davidem Goffinem ve dvou setech 7–6 a 6–1.

V probíhající sezóně si tak připsal první turnajové vítězství, které představovalo třetí singlový titul na okruhu ATP Tour a druhý na tomto turnaji, když tu poprvé triumfoval v roce 2013.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči měli volný los do druhého kola.
  Jo-Wilfried Tsonga (odhlásil se)
  David Goffin (finále)
  Roberto Bautista Agut (2. kolo)
  Guillermo García-López (2. kolo)
  Ivo Karlović (čtvrtfinále)
  Adrian Mannarino (čtvrtfinále)
  Fernando Verdasco (2. kolo)
  João Sousa (2. kolo)
  Vasek Pospisil ''(2. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Topshelf Open 2015
ATP World Tour 2015